L'Amiral Gingree est un personnage de la bande dessinée Lanfeust des étoiles. C'est un rebelle, qui s'oppose au Prince Dheluu.
 
Dans le tome 1 des aventures de Lanfeust des étoiles, il est l'ennemi de Lanfeust lorsqu'il rejoint Meirrion (le palais du Prince Dheluu). 

Lors du tome 2, il tente d'enlever Lanfeust pour le faire passer dans son camp (les rebelles). 

Enfin dans le tome 3, L'Amiral Gingree et Lanfeust se retrouve sur Abraxar la planète des rebelles. Et ils s'associent pour arriver à Port Peebo, puis depuis là à la base des rebelles. Lanfeust change de camp et devient un ennemi du Prince Dheluu, et Thanos est chargé avec l'agent Glace de le ramener à Meirrion.

Personnage de l'univers de Troy
Personnage de science-fiction